SLCO4C1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 724 амінокислот, а молекулярна маса — 78 948.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, диференціація клітин, сперматогенез. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки